East of England (magyarul: Kelet-Anglia) egyike Anglia régióinak az ország délkeleti, illetve Anglia keleti részén.

Felosztása 
A régió megyékre (County) van felosztva:

Jegyzetek

Fordítás 

 

Anglia régiói